Felix Forissier (1998) es un deportista francés que compite en triatlón. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Triatlón Campo a Través de 2022, y dos medallas de plata en el Campeonato Europeo de Xterra Triatlón, en los años 2021 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Triatletas de Francia